

Pessoas
Brian Epstein
Jacob Epstein
Rob Epstein
Theo Epstein
Giora Epstein
Jean Epstein

Outros
2928 Epstein
Epstein-Barr

Desambiguação